China Open 2019 – turniej snookerowy
 China Open 2019 – turniej tenisowy kobiet
 China Open 2019 – turniej tenisowy mężczyzn